Schickh ist der Familienname folgender Personen:

 Afra Schickh (~1610–1671), österreichisches Opfer des Hexenwahns, siehe Afra Schick
 Georg Friedrich Schickh († 1727), Verfasser der pragmatischen Sanktion und Rektor der Universität Wien
 Johann Schickh (1770–1835), österreichischer Textilhändler und Journalist
 Josef Kilian Schickh (1799–1851), Wiener Dramatiker und Beamter

Siehe auch:
 Schick